Световният шампионат за туристически автомобили (от англ. World Touring Car Racing) е шампионат за туристически автомобили, организиран от ФИА.

Шампионатът е имал няколко превъплъщения през годините. Основан е през 1987 г. за единствен сезон, а след това се завръща в периода 1993 – 1995 г. под името Световна купа за туристически автомобили. Шампионатът прави ново завръщане през 2001 г., но само като европейски шампионат, а от 2005 г. става световен.

Шампиони 

Автомобилни състезания